Il V campionato mondiale pre-juniores di pallavolo femminile si è svolto dal 1 al 10 ottobre 1997 a Chang Mai, in Thailandia. Alla competizione hanno partecipato 16 squadre nazionali pre-juniores e la vittoria finale è andata per la prima volta al Brasile.

Squadre partecipanti

Formazioni

Seconda fase

Play-off a 8

Risultati

Squadre qualificate

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Podio

Campione 
Brasile(Primo titolo)

Secondo posto 
Russia

Terzo posto 
Italia

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 1997
Campionati mondiali di pallavolo femminile Under-18